Rock Master 2001  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, których 16 edycja odbyła się w dniach 14 –  16 września 2001.

Uczestnicy 
Organizator festiwalu Rock Master's do zawodów wspinaczkowych na sztucznych ścianach (Climbing Stadium Arco), zaprosił wspinaczy, którzy wystąpili w konkurencjach;
 bouldering (kobiety i mężczyźni),
 prowadzenie (kobiety i mężczyźni), 
 wspinaczka na szybkość (mężczyźni).

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenie wzięło udział 17 zawodników oraz 11 zawodniczek.

Bouldering 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 8 zawodników oraz 8 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji na szybkość wzięło udział 10 zawodników.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2001 we Włoszech
2001 we wspinaczce sportowej
Rock Master